Полюс недоступности может означать:

 «Полюс (относительной) недоступности» — точка, которую наиболее трудно достичь из-за её удалённости от географических объектов.
 «Полюс недоступности» — советская антарктическая станция.